Сергей Викторович Кулико́в:
 Новиков, Николай Алексеевич (судья) (род. 1963) — председатель Арбитражного суда Республики Татарстан.
 Новиков, Николай Алексеевич (депутат) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XII созыва.